Kaiser Friedrich III. steht für folgende Personen:

 Friedrich III. (HRR) (1415–1493), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
 Friedrich III. (Deutsches Reich) (1831–1888), deutscher Kaiser, König von Preußen und Generalfeldmarschall